Mathenesse (ambachtsheerlijkheid), ambachtsheerlijkheid tussen Rotterdam en Schiedam
 Mathenesse (Mensingeweer), borg bij Mensingeweer
 Mathenesse (Rasquert), borg in Rasquert

zie ook:
 Oud-Mathenesse en Nieuw-Mathenesse, oorspronkelijk onderdelen van de ambachtsheerlijkheid
 Oud- en Nieuw-Mathenesse, een voormalige Nederlandse gemeente (in 1868 samengevoegd met Schiedam)
 Mathenesserbrug, een brug in Rotterdam
 Mathenesserplein, een plein in Rotterdam
 Mathenesserlaan, een straat in Rotterdam
 Mathenesserweg, een straat in Rotterdam
 Mathenesserstraat, een straat in Rotterdam
 Mathenesserdijk, een dijk en straat in Rotterdam